Die 3 Rivers Capital Pittsburgh Open 2011 fanden vom 15. bis 20. November 2011 in Pittsburgh, Pennsylvania in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Shawn Delierre, der in diesem Jahr nicht antrat. Alister Walker besiegte im Endspiel Adrian Grant mit 11:7, 6:11, 11:4, 15:17 und 11:2.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2011/12
2011